Petrowe (ukrainisch Петрове) ist der Name von Orten:

 Petrowe, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kirowohrad
 Petrowe (Bilohirsk), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bilohirsk
 Petrowe (Lenine), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Lenine
 Petrowe (Sofijiwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Sofijiwka
 Petrowe (Snamjanka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Snamjanka
 Petrowe (Kropywnyzkyj), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kropywnyzkyj
 Petrowe (Biljajiwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Biljajiwka
 Petrowe (Tschernihiw), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Tschernihiw
 Petrowe (Iwanytschi), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Iwanytschi